Крозе може да се односи на:

 Крозе (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Крозе (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Крозе (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Крозе ле Гран, насељено место у Француској, у департману Ду
 Крозе ле Пти, насељено место у Француској, у департману Ду